Naqerlup Kuua bezeichnet:
 Naqerlup Kuua (Fluss, Upernavik), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Naqerlup Kuua (Fluss, Uummannaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland